Larkas est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1981), entraîneur finlandais en basket-ball
 (1913-1984), escrimeur et pentathlonien finlandais
Veikko Larkas (1909-1969), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois